

Nom de famille 

 Aaron Carpenter (1983-), joueur de rugby à XV canadien.
 Adelaide Carpenter (1944-), généticienne des mouches à fruits  ;
 Alex Carpenter (1994-), joueuse de hockey sur glace américaine.
 Bobby Carpenter (1963-), joueur de hockey sur glace américain.
 Carleton Carpenter (1926-2022), acteur américain.
 Charisma Carpenter (1970-), actrice américaine.
 Chris Carpenter (1975-), lanceur de baseball américain.
 Chris Carpenter (1985-), lanceur de baseball américain.
 Clarence Ray Carpenter (1905-1975), primatologue américain.
  
 David Carpenter (1941-), écrivain canadien.
 David Carpenter (1985-), joueur de baseball américain.
 David Carpenter (1987-), joueur de baseball américain.
 Don Carpenter (1931-1995), écrivain américain.
 Doug Carpenter (1942-), entraîneur de hockey sur glace canadien.
 Drew Carpenter (1985-), joueur de baseball américain.
 Ed Carpenter (1981-), pilote automobile américain.
 Eddie Carpenter (1890-1967), joueur de hockey sur glace américain.
 Edward Carpenter (1844-1929), poète, philosophe et militant socialiste libertaire anglais. 
 Florence Carpenter Dieudonné (1850-1927), écrivaine américaine. 
 Florence Carpenter Ives (1854-1900), journaliste américaine.
 Francis Carpenter (1910-1973), acteur américain.
 Franklin Metcalfe Carpenter (1847-1907), homme politique canadien de l'Ontario.
 George Carpenter Miles (1904-1975), numismate américain.
 Gordon Carpenter (1919-1988), joueur et entraîneur américain de basket-ball.
 Grant Carpenter (1864-1936), scénariste américain.
 Horace B. Carpenter (1875-1945), acteur, réalisateur et scénariste américain.
 Humphrey Carpenter (1946-2005) biographe et écrivain britannique.
 Jake Burton Carpenter (1954-2019), snowboarder américain.
 Jeanne Carpenter (1917-1994), actrice américaine.
 Jennifer Carpenter (1979-), actrice américaine.
 John Carpenter (1948-), réalisateur américain.
 John Alden Carpenter (1876-1951), compositeur américain.
 John Henry Carpenter (1928-1998), ami de Bob Crane accusé à tort de son assassinat.
 Karen Carpenter (1950-1983), musicienne américaine de musique pop connu surtout comme étant l'un des deux membres du duo formé avec son frère Richard Lynn Carpenter et nommé The Carpenters.
  
 Ken Carpenter (1913-1984), athlète américain.
 Kenneth Carpenter (1949-), paléontologue américain.
 Lamar Carpenter (2004-), footballeur international anguillan.
 Leonard Carpenter (1902-1994), rameur d'aviron américain.
  
 Mary Carpenter (1807-1877), philanthrope britannique.
 Mary Chapin Carpenter (née en 1958), chanteuse et auteur-compositrice américaine de country et de folk.
 Morgan Carpenter (1966-), militant intersexe et chercheur australien.
 Paul Carpenter (1921-1964), acteur canadien.
 Philip Pearsall Carpenter (1819-1877), malacologiste britannique.
 Richard Lynn Carpenter (1946-), musicien américain de musique pop connu surtout comme étant l'un des deux membres du duo formé avec sa sœur Karen Carpenter et nommé The Carpenters.
 Richard Carpenter (1933-2012), créateur britannique de la série Dick le rebelle.
 Robin Carpenter (1992-), cycliste américain. 
 Ryan Carpenter (1991-), joueur américain de hockey sur glace.
 Sabrina Carpenter (1999-), actrice et chanteuse américaine. 
 Scott Carpenter (1925-2013), astronaute américain.
 Stephen Carpenter (1970-), guitariste américain.
 William Benjamin Carpenter (1813-1885), naturaliste britannique.
 William Carpenter (1818-1899), peintre britannique
 William T. Carpenter, psychiatre américain.

Toponyme 

 Carpenter, ville du comté de Mitchell, en Iowa. 
 Carpenter, communauté non incorporée de l'Alabama, aux États-Unis.

Musique 
 The Carpenters, duo musical américain des années 1970.
 The Carpenter, single musical de Nightwish.

Autres 
 Carpenter Center for the Visual Arts, bâtiment de Harvard construit par Le Corbusier.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais